Hours est une commune des Pyrénées-Atlantiques, en France.
 Hours est un film réalisé par Eric Heisserer sorti en 2013.
 'hours...' est un album de David Bowie sorti en 1999.
 Hours est un album de Funeral for a Friend sorti en 2005.